Guanaja kan syfta på:

Honduras 

 Guanaja (kommun), Departamento de Islas de la Bahía, 
 Guanaja (ort), Departamento de Islas de la Bahía, 
 Guanaja (flygplats), 
 Isla de Guanaja